Олая () — город и муниципалитет на западе Колумбии, на территории департамента Антьокия. Входит в состав субрегиона Западная Антьокия.

История 
Поселение из которого позднее вырос город было основано 1 января 1773 года. Муниципалитет Олая был выделен в отдельную административную единицу в 1936 году.

Географическое положение 

Город расположен в западной части департамента, на правом берегу реки Каука, на расстоянии приблизительно 44 километров к северо-западу от Медельина, административного центра департамента. Абсолютная высота — 743 метра над уровнем моря.
Муниципалитет Олая граничит на севере с муниципалитетом Либорина, на востоке — с муниципалитетом Бельмира, на юге и юго-востоке — с муниципалитетом Сопетран, на западе — с муниципалитетом Санта-Фе-де-Антьокия. Площадь муниципалитета составляет 160 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2012 году составляла 3132 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 51,8 % от населения Олаи, женщины — соответственно 48,2 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 98,2 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 1,8 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 80,6 %.

Экономика 
Основу экономики Олаи составляет сельскохозяйственное производство.
50,6 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 43,4 % — предприятия сферы обслуживания, 6 % — промышленные предприятия.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Антьокия